Framed steht für:

 Framed (Lied) des US-amerikanischen Rappers Eminem (2017)
 Originaltitel des Films Abgekartetes Spiel (1947)
 englischer Originaltitel des US-Films The Master Criminal (2002)
 englischer Originaltitel eines Jugendbuchs von Frank Cottrell Boyce (2005), siehe Meisterwerk (Buch)

Siehe auch:
 Framing (Begriffsklärung)